Sveta gora je lahko:

 Sveta Gora - naselje in znana romarska pot pri Novi Gorici
 Sveta gora ali Zasavska Sveta gora
 Stara Sveta gora, vzpetina in zaselek s cerkvijo nad Podsredo
 Svete gore nad Sotlo - romarski kraj s cerkvijo Matere božje in več kapelami v Zagaju v Občini Bistrica ob Sotli

Verski izraz 
V Svetem pismu je včasih kakšna gora imenovana sveta gora:

 Sinaj ()
 Sion v Jeruzalemu (, , , )
 Tabor - hrib, ki se dviga 300 metrov nad Jezreélsko ravnino v Palestini, po Psevdo-Origenu kraj Jezusove spremenitve ()

Druge gore, ki so tudi tako imenovane:

 Atos - gora (polotok) v Grčiji
 Uluru (Ayers Rock) - Avstralija